Фабрис Санторо је освојио турнир. У финалу је победио Јунеса ел Ајнауија резултатом 6:4, 3:6, 6:3.

Носиоци

  Хуан Карлос Фереро (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (четвртфинале)
  Томас Јохансон (полуфинале)
  Себастијан Грожан (друго коло)

<li>  Тим Хенман (четвртфинале)
<li>  Роџер Федерер (друго коло)
<li>  Горан Иванишевић (прво коло)
<li>  Јиржи Новак (полуфинале)

Жреб

Спољашње везе

Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2002.
Тенис 2002.